Ното Маміко () — японська сейю.

Народилась 6 лютого 1980 в місті Канадзава префектури Ісікави.

Відома своїм м'яким і ніжним голосом.

Фільмографія

Аніме-серіали

OVA 
 AIKa R-16: Virgin Mission
 Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan
 Dai Mahō Tōge
 Gate Keepers 21
 Kaitō Tenshi Twin Angels
 Kikōshi Enma
 Kita e
 Kyo no Gononi
 Le Portrait de Petit Cossette
 Maria-sama ga Miteru
 My-Otome Zwei
 Negima!?
 Ojamajo Doremi Na-i-sho
 School Rumble
 Strawberry Marshmallow
 Tales of Phantasia: The Animation

Аніме фільми 
 Digimon Adventure 02
 InuYasha the Movie: Swords of an Honorable Ruler
 InuYasha the Movie: Fire on the Mystic Island
 Kara no Kyōkai
 Pokémon: The Rise of Darkrai
 Rockman.EXE Hikari to Yami no Isan
 Keroro Gunso the Super Movie
 Keroro Gunso the Super Movie 2: Shinkai no Princess
 Токійські хресні

Відео ігри 
2003
 Dear Boys: Fast Break
 Galaxy Angel
 Kita e 〜Diamond Dust〜
2004
 Akai Ito
 Katakamuna ~Ushinawareta Ingaritsu~
 Kikō Haiten J-Phoenix 2
 Ojamajo Doremi
 Keroro Gunso: Meromero Battle Royale
2005
 Baldr Force
 Counter-Strike Neo
 DEKARON
 Duel Savior Destiny
 Ichigo 100%
 Lucky Star
 Negima
 Negima
 Makai Kingdom: Chronicles Of The Sacred Tome
 Strawberry Marshmallow
 Keroro Gunso: Meromero Battle Royale Z
 Summon Night Craft Sword Monogatari: Hajimari no Ishi
 Twelve ~Sengoku Hōshinten~
 ¥120 Stories
2006
 Asobi ni Iku yo! ~Chikyū Pinchi no Konyaku Sengen~
 Clannad
 Jeanne d'Arc
 Kimikiss
 Negima
 Mobile Suit Gundam: Climax U.C.
 Negima!?
 Phantasy Star Universe
 Sengoku Basara 2
 Shin Megami Tensei: Persona 3
 The Law of Ueki
2007
 Granado Espada Growlanser VI: Precarious World Muv-Luv Alternative Total Eclipse Narcissu -side 2nd- Negima!? Negima!? Odin Sphere Professor Layton and the Curious Village Professor Layton and Pandora's Box Sengoku Basara 2 Shin Megami Tensei: Persona 3 Fes Simoun Ibara Sensō ～Fūin no Ri Mājon～2008
 Rune Factory 2 Mugen no Frontier: Super Robot Wars OG Saga Valkyrie of the Battlefield: Gallian Chronicles Fatal Frame IV Sigma Harmonics Tales of Hearts''

Примітки

Посилання 
 Ното Маміко на сайті seiyuu.info
 Ното Маміко на сайті Anime News Network

Сейю
Уродженці Канадзави